Alien se poate referi la următoarele:

Filme
 Alien, film din 1979.
 Aliens, film din 1986.
 Alien 3, film din 1992.
 Alien: Renașterea, film din 1997.
 Alien: Legământul, film din 2017

Alte sensuri
 Alien (franciză)
 Alien (personaj fictiv)

Dezambiguizare